Als Unitrac werden verschiedene Fahrzeuge bezeichnet:

Der Tractortecnic Unitrac, eine Gleiskettenfahrzeug auf Basis des Unimog
Der Claas Unitrac ST40, ein Flurförderfahrzeug
Der Lindner Unitrac, ein kleiner Allradlastkraftwagen